Ушастые фазаны () — род семейства фазановых (Phasianidae), состоящий из четырёх видов, распространённых главным образом в Китае.

Описание 
Ушастые фазаны — относительно крупные представители семейства с вытянутым телом. Их ноги короткие и сильные, вооружены шпорами. Хвост, состоящий из 20—24 перьев, весьма мягок и внешне напоминают щётку. Оперение тела преимущественно одноцветное. К необычным особенностям по сравнению с другими фазановыми относится отсутствие полового диморфизма. У двух видов имеются своеобразные уши из перьев. Ареалы отдельных видов почти не пересекаются.

Виды 
К ушастым фазанам относят следующие четыре вида:

Примечания

Ссылки 
 Подробное описание ушастых фазанов на сайте Zooeco.com

Литература 
 Steve Madge, Phil McGowan und Guy M. Kirwan: Pheasants, Partridges and Grouse – A Guide to the Pheasants, Partridges, Quails, Grouse, Guineafowl, Buttonquails and Sandgrouse of the world, Christopher Helm, London 2002, ISBN 0-7136-3966-0 

Phasianini
Роды птиц
Птицы Азии